Анастасія Павлюченкова була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участі.

Сербка Ана Іванович виграла свій другий титул за рік, у фіналі перемігши співвітчизницю Йовану Якшич з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Кваліфікувались

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Monterrey Open, одиночний розряд
2014